Harzen ist

 der Familienname von Georg Ernst Harzen
 die Tätigkeit vom Harzer (Beruf)

Siehe auch:
 hartzen